Бердет има више значења:
 Бердет (Њујорк)
 Бердет (Канзас)